Poker d'as, jeu de société se jouant avec cinq dés dont les faces représentent des cartes à jouer.
Cinéma
 Poker d'as, film français réalisé par Henri Desfontaines, sorti en 1928 
 Poker d'As, feuilleton télévisé français réalisé par Hubert Cornfield, diffusé en 1973